Nine Elms, un quartier de la banlieue sud de Londres.
 Robert Elms (né en 1959), écrivain et présentateur britannique.
Albert Elms (né en 1920), un compositeur britannique connu pour ses musiques de films et de séries.
 L'European Le Mans Series (E.L.M.S) est un championnat de course automobile de type endurance.

Voir aussi 
 Elm
 Liste de sigles de quatre lettres